Малдарешти има више значења:

 Малдарешти (Ладешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Малдарешти (Мачука), насеље у округу Валча у Румунији
 Малдарешти (Малдарешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Малдарешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији